Qu – dwuznak
 Qu – gatunek chińskiej poezji
 Qu – powiat w Chinach, w prowincji Syczuan